Diomede steht für:

 Diomede (Alaska), Siedlung auf Little Diomede Island in Alaska

Personen der griechischen Mythologie:
 Diomede (Tochter des Lapithes), Gemahlin des Amyklas
 Diomede (Gattin des Pallas), Mutter des Eurychos
 Diomede (Tochter des Phorbas), Geliebte des Achilleus
 Diomede (Tochter des Xuthos), Gemahlin des Deion

Diomède ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Diomède (* 1974), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Diomedéa
 Diomedes (Begriffsklärung)